Chicontepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chicontepec de Tejada, ort, Veracruz, 
 Chicontepec (kommun i Mexiko), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar